ABT kan syfta på:

 ABT – allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, se Allmänna bestämmelser
 ABT – ett balettkompani i New York, American Ballet Theatre
 ABT – aktiesymbol på NYSE för Abbott Laboratories
 ABT –  littera beteckningen för spårfordonsförvaltaren, se AB Transitio

Se även 
 Abt (efternamn) – flera